Antonio Piatti ist der Name folgender Personen:

*Antonio Piatti (Bildhauer) (1875–1962), italienischer Bildhauer und Maler
Antonio Piatti (Geiger) (1801–1871), italienischer Geiger
Antonio Luigi Piatti (1782–1841), italienischer Kurienerzbischof der Römisch-katholischen Kirche